Az erőszak városa, eredeti címe Città violenta, 1970-es olasz film, rendezte Sergio Sollima, főszereplő Charles Bronson
 Az erőszak városa, eredeti címe Jjakpae, 2006-os dél-koreai film, rendező és főszereplő Seung-wan Ryoo,